Wijckersloot oder Wijkerslooth ist der Familienname folgender Personen:

 Jan van Wijckersloot (* zwischen 1625 und 1630; † 1687), niederländischer Maler
 Cornelius Ludovicus de Wijkerslooth (1786–1851), katholischer Priester und Theologe